Yngve Casslind, švedski hokejist, * 28. junij 1932, Södertälje, Švedska, † 17. september 1992, Umeå, Švedska.

Casslind je v švedski ligi branil za kluba IK Göta in Skellefteå AIK.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na olimpijskih igrah 1956 in svetovnem prvenstvu 1957, kjer je z reprezentanco osvojil naslov svetovnega prvaka. Skupno je odigral 36 reprezentančnih tekem.

Statistika kariere

|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 51/52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 55/56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 57
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1956
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti IK Göta
Hokejisti Skellefteå AIK